Николай Шиллер:
 Шиллер, Николай Евгеньевич (Ростовцев; 1893—1938) — российский и советский военно-морской деятель, инженер, педагог.
 Шиллер, Николай Николаевич (1848—1910) — российский педагог; тайный советник.